Натан Венгров (Моисей Павлович Венгров) (, Прилуки, Полтавская губерния, Российская империя — 21 августа 1962, Москва, СССР) — детский поэт, прозаик, литературный критик, педагог, член Союза писателей (с 1934).

Биография 
Родился в 1894 году в городе Прилуки Полтавской губернии в семье врача Вейнгрова Файвеля Давыдовича и Хаи Шаевны. В 1912 году с серебряной медалью окончил гимназию в Могилёве, куда переехала семья. В Петербургский университет его не приняли, так как право на поступление для еврея давала лишь золотая медаль; пришлось стать студентом Психоневрологического института.

С августа 1913 года начал публиковать свои лирические стихи, рецензии, заметки по литературе и искусству.

В 1915 году Венгров всё-таки поступил на юридический факультет Петроградского университета, но уже в следующем году был арестован за хранение нелегальной большевистской литературы. В его освобождении принял участие А. М. Горький, под влиянием и при содействии которого М. П. Венгров стал сотрудничать в журналах «Летопись» и «Новая жизнь». Принят он был и в круг знакомых Горького, куда в то время входили М. Ф. Андреева, Сергей Есенин, Зинаида Гиппиус и художницы Валентина Ходасевич (написавшая в 1916 году его известный портрет) и Надежда Любавина (сохранился небольшой портрет Венгрова её работы, в чёрно-белых тонах).

Зинаида Гиппиус отмечала в своём дневнике («Чёрная книжка», 1919): «Молодой поэт Натан В., из кружка Горького, но очень восставший против большевиков, — в Киеве очутился на посту Луначарского» — уехал Венгров из Петрограда в 1918 году, потому что заболел туберкулёзом; первоначально жил с родителями в Могилёве, но уже в декабре его пригласил в Киев брат по матери И. Я. Хургин.

С переезда в Киев началась более чем 20-летняя деятельность Венгрова в системе Наркомпроса. Работал заведующим подотделом искусства, вместе с А. К. Гастевым, В. О. Перцовым, К. А. Марджановым, И. Эренбургом и Н. А. Шифриным. Все они были оформителями и активными участниками проведения революционных празднеств в Киеве, многочисленных литературных вечеров и концертов.

В августе 1919 года, в связи с наступлением Белой армии, Венгров участвовал в эвакуации Наркомпроса Украины из Киева в Москву. С этого времени он начал работать в Наркомпросе РСФСР — ездил с агитпоездом по Сибири.

В 1920 году Венгров стал членом ВКП(б).

В период 1921—1923 годов Венгров —  журнала «Народное просвещение». В 1922 году, в Брянске был заведующий губернским отделом народного образования (ОНО).

В 1924—1925 годы — уполномоченный Наркомпроса РСФСР по Сибири, заведующий Сибирским отделом народного образования. В эти годы он основал и был председателем Сибирского краевого издательства, редактором «Сибирского педагогического журнала», автором (с соавтором) букваря и книги для чтения «Мы в школе» для сибирских школ, выдержавшей до 1930 года 9 изданий. Книга содержала большой учебно-методический материал, а также материал для чтения, в том числе стихи и статьи Венгрова.

В 1926—1929 годы Венгров — учёный секретарь Главного учёного совета Наркомпроса и, одновременно, заведующий отделом детской литературы Госиздата. В это время он издал несколько сборников своих стихов, организовал и редактировал журнал «Ёж» (1928—1929). Стал одним из создателей советской детской литературы, содействовал публикации книг многих впоследствии знаменитых детских писателей (А. Барто, 3. Александрова, Е. Благинина, Л. Кассиль и других).

В 1929—1932 годах был мобилизован ЦК ВКП(б) в числе «50» на партийную работу в Ивановскую область (город Родники).

В 1932 году перешёл в Объединённое научно-техническое издательство начальником планового отдела.

После ликвидации РАППа Венгров стал руководителем детской секции оргкомитета Союза писателей. В это время он часто встречался с А. М. Горьким, по инициативе которого и при активном участии М. П. Венгрова было создано в 1933 году издательство детской литературы «Детгиз».

В 1936 году окончил с отличием вечернее отделение литературы Института красной профессуры.

В 1933—1937 годах Венгров был редактором журнала «Мурзилка». В 1937 году Венгров был понижен в должности и получил серьёзное партийное взыскание за «притупление партбдительности и не разоблачение врага народа».

В 1938 году Венгров перешёл на работу в Институт мировой литературы (ИМЛИ), где работал до конца жизни (учёный секретарь, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник). В 1941—1942 годах был в эвакуации вместе с ИМЛИ в Ташкенте.

Умер в 1962 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище (уч. № 3)

Семья 
 Супруга — Александра Михайловна Кобелева; 
 Сын — Ремир Моисеевич Венгров; 
 Внуки — Сергей Ремирович Венгров; Павел Ремирович Венгров.

Творческая деятельность  
Свою творческую деятельность Венгров начал как детский поэт. Его сборники искренних, простых стихов для маленьких пользовались популярностью в 1920—1930 годы. Например, Л. К. Чуковская упоминает среди книг, которые в семье читали себе сами или вслух, наряду с С. Чёрным, М. Моравской и Натана Венгрова. Первые его сборники: «Петух», «Мышата», «Хвоя» вышли ещё в 1918 году. Некоторые сборники переиздавались(«Зверушки», «песенки с картинками для маленьких», «Чирики—пузырики») и, как правило, выходили большими тиражами. Всего было опубликовано восемь сборников.

Венгров уделял большое внимание вопросам издания и совершенствования детской и юношеской литературы, её воспитательной роли: «В ребёнке прежде всего надо воспитывать человека, а потом уже общественное лицо». Он утверждал, что детскую книгу можно создавать только коллективно (писатель, художник, библиотекарь, педагог) и осуществлял это на практике. Его детские книги иллюстрировались многими известными художниками, входившими в артель художников «Сегодня» — Н. Альтман, Ю. Анненков, В. Ермолаева, Н. Любавина, Е. Турова, а также В. Конашевич, М. Генке, Н. Шифрин.

На стихи Венгрова Ириной Миклашевской были написаны: Детские песни на слова Н. Венгрова; для одного голоса с сопровождении ф-но. - М.: Гос. изд-во. Муз. сектор, 1925. - 15 с.

Перейдя на работу в Отдел советской литературы в ИМЛИ, Венгров сосредоточился на литературоведческой деятельности. 
 Объектом его особого интереса было творчество А. Блока. Венгров публиковал статьи и рецензии о книгах, посвящённых А. Блоку и в июле 1941 года защитил кандидатскую диссертацию «Ранний Блок», а позже опубликовал очерк «А. Блок и Горький».
 В 1949 году вышла книга Венгрова (с соавтором) «Жизнь Николая Островского». Она была рассчитана на детей, изучалась в школе, была переведена на несколько иностранных языков.
 Для серьёзного взрослого читателя им была написана и вышла в издательстве АН СССР (1952 и 1956) монография «Николай Островский».
 С обширным предисловием Венгрова вышел английский перевод романа «Как закалялась сталь» (1956). 
 Венгров (в соавторстве с М. Ефросом) опубликовал книгу для юношества «Дмитрий Фурманов» (Детгиз, М., 1956), переизданную с добавлениями и исправлениями в 1962 году и являющуюся наиболее полной биографией писателя. При её создании были использованы произведения Фурманова, его письма, многочисленные наброски, дневники, воспоминания родных и близких.
 Для трёхтомной «Истории русской советской литературы» Венгров написал статьи, посвящённые А. Блоку, М. Исаковскому, Н. Тихонову, С. Маршаку, вопросам истории советской литературы.
 В 1945 году Венгров прочитал специальный курс, посвящённый А. Блоку в Литературном институте. Часто выступал с лекциями в различных аудиториях.
 В 1952 году (в соавторстве с Л. И. Тимофеевым) он создал пособие для учащихся средней школы «Краткий словарь литературоведческих терминов».
 В 1959 году Венгров был командирован в Туву, в Кызыл. Результатом поездки явился, изданный при содействии Венгрова, сборник тувинских сказок.
 В 1963 году, посмертно, в издательстве АН СССР вышла монография «Путь Александра Блока».

Примечания

Литература 
 Венгров, Натан // Литературная энциклопедия. — Т. 2. — М., 1930. — С. 155.
 Венгров // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. — Т. 1, 1962. — С. 910
 Венгров, Натан // Большая советская энциклопедия : в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. —  : Советская энциклопедия, 1928. — С. 131
 Гусман Б. 100 поэтов. Литературные портреты. — Тверь, 1923. — С. 58—59.

Ссылки 
 Дневник любителя старины
 Книги Натана Венгрова в детской онлайн-библиотеке

Выпускники Могилёвской гимназии
Выпускники Института красной профессуры
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские поэты
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Члены Союза писателей СССР
Сотрудники ИМЛИ
Члены КПСС
Персоналии:Родники (город)
Похороненные на Новодевичьем кладбище